Sada (grad u Jemenu)
 Sada (muhafaza), Jemen
 Sada (Mayotte), grad u Mayotteu